Die Women’s Regional Handball League 2012/13 war die 5. Spielzeit der Women’s Regional Handball League. Die Saison begann am 7. September 2012 und endete am 19. Mai 2013.

Rekordsieger ŽRK Budućnost Podgorica gewann den vierten Titel in Serie.

Modus 
Zuerst wurde ein Grunddurchgang gespielt, bei dem je zwei Teams zweimal aufeinandertreffen. Die vier besten Teams qualifizierten sich für das Platzierungsturnier, das Final Four.

Grunddurchgang 

Endstand vom 20. April 2013

Kreuztabelle 
Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte angeführt, die Gastmannschaft in der ersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angeführt. Strafverifizierte Spiele sind blau hinterlegt.

Endstand vom 20. April 2013

Final Four 
Das Final Four fand am 18. und 19. Mai 2013 in Tivat in Montenegro statt.

Torschützen 
Im Grunddurchgang verzeichneten 111 Spielerinnen mindestens einen Torerfolg. In 50 regulären, d. h., nicht strafverifizierten Spielen erzielten sie insgesamt 2488 Treffer, was einem Durchschnitt von 49,76 je Spiel entspricht. Im Final Four gelangen mit 202 Toren durchschnittlich 50,5 Treffer pro Spiel.

Einzelnachweise 

2012
Handballsaison 2012/13